Le Piz Val Gronda peut désigner :
 le Piz Val Gronda (), en Suisse, dans le massif de l'Ortles ;
 le Piz Val Gronda (), en Suisse, dans les Alpes lépontines ;
 le Piz Val Gronda (), à la frontière austro-suisse, dans le massif de Samnaun.